Santa Faz puede referirse:
 a Santa Faz, denominación de reliquias cristianas.
 a Santa Faz, una pintura del Greco, pintor griego del Renacimiento.
 a Santa Faz, una pintura de Alonso López de Herrera, fraile dominico y pintor barroco español.
 a Santa Faz de Lucca, un crucifijo de madera localizado en la catedral de San Martín, en Lucca, Italia.
 a Santa Faz en Alicante:
 a Santa Faz, una pedanía de la ciudad de Alicante, España.
 a Santa Faz de Alicante, una reliquia católica en Alicante, España.
 al Monasterio de la Santa Faz, localizado en Alicante, España.
 a la Romería de Santa Faz, fiesta celebrada en Alicante, España.